Bəyimli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Bəyimli – centro abitato del distretto di Zərdab, in Azerbaigian